Mistrovství Evropy v hokejbalu 1995 bylo 1. mistrovství Evropy v hokejbalu v hokejbale mužů, které se konalo 25. - 28. května v Bratislavě na Slovensku.

Výsledky

Konečné pořadí týmů

Odkazy

Reference 

1995
Hokejbal v roce 1995
Sport na Slovensku v roce 1995
Sport v Evropě v roce 1995
Hokejbal na Slovensku
Sportovní události v Bratislavě